WV je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Saint Vincent.
 Zahodna Virginija
 Wikivoyage

Glej tudi 

Kratice

cs:VW